Kirgiska autonomna sovjetska socijalistička republika (Kirgiska ASSR) je bilo ime dvaju različitih nacionalnih entiteta unutar Ruske SFSR, na teritoriju današnjih Kazahstana i Kirgistana.

Vidi još 
Kazačka SSR
Kara-Kirgiska autonomna oblast
Kirghiska SSR
Povijest središnje Azije

Izvori 

Republike SSSR-a
Povijest Kirgistana
Povijest Kazahstana

fr:Kara-Kirghiz AO